Georg Dragvoll norvég nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Az I. Liga játékvezetőjeként vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

Norvég labdarúgókupa

Nemzetközi játékvezetés 
A Norvég labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1958-tól tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segített működő társának partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1958-ban búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Svédországba a VI., az 1958-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB kifejezetten partbíróként alkalmazta. Kettő csoportmérkőzésen és az egyik negyeddöntőben volt a működő játékvezető segítője. Minden esetben második számú partbírói besorolást kapott. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1958-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Norvég labdarúgó-játékvezetők